Iso Järviluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Järviluoto (ö i Satakunta), Raumo, 
 Iso Järviluoto (ö i Egentliga Finland), 

Robotskapade Finlandförgreningar